Gaspar steht für:

 Gaspar, Stadt in Brasilien
 Gaspar-Straße zwischen Bangka und Belitung
 Pico Gaspar, ein erlöschener Azoren-Vulkan

Gaspar, Gaspár, Gáspár oder Gașpar ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Coriolan Gaspar (* 1987), rumänisch-österreichischer Pianist
 Alfredo Rodrigues Gaspar (1865–1938), portugiesischer Kapitän zur See, Politiker und Premierminister
 Antônio Gaspar (* 1931), brasilianischer Geistlicher, Altbischof von Barretos
 Bruno Gaspar (* 1993), portugiesischer Fußballspieler
 Cecília Gáspár (* 1984), ungarische Fußballspielerin
 Chuck Gaspar (1938–2009), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Dalmo Gaspar (1932–2015), brasilianischer Fußballspieler
 Daniel Gaspar (* 1972), tschechischer Badmintonspieler
 Edgar Onea Gáspár (* 1980), deutscher germanistischer Linguist
 Eduardo César Gaspar (* 1978), brasilianischer Fußballspieler, siehe Edu (Fußballspieler, 1978)
 Enrique Gaspar (1842–1902), spanischer Diplomat und Schriftsteller
 Eurico Gaspar Dutra (1883–1974), brasilianischer Politiker (PSD)
 Franz Gaspar (1826–1909), luxemburgischer Theologe 
 Ioana Gașpar (* 1983), rumänische Tennisspielerin
 Jenő Gáspár (1896–1945), ungarischer Hochspringer
 Jorge Gaspar (* 1942), portugiesischer Geograph
 Joseph Gaspar (1737–1794), Abt des Prämonstratenserklosters Neustift
 Jeannine Gaspár (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Julien Gaspar-Oliveri (* 1985), französischer Schauspieler und Regisseur für Film und Theater
 Kialonda Gaspar (* 1997), angolanischer Fußballspieler
 Lisualdo Gaspar, osttimoresischer Diplomat
 Manuel Gaspar (* 1998), portugiesischer Handballspieler
 Manuel Gaspar Haro (Manolo Gaspar; * 1981); spanischer Fußballspieler
 Mario Gaspar (* 1990), spanischer Fußballspieler
 Odirlei de Souza Gaspar (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Peter Gaspar (1935–2019), US-amerikanischer Chemiker
 Petra Gáspár (* 1977), ungarische Tennisspielerin
 Sándor Gáspár (1917–2002), ungarischer Politiker
 Tamás Gáspár (* 1960), ungarischer Ringer
 Tomislav Gaspar (* 1983), österreichischer Basketballspieler
 Vera Gaspar (* 1986), deutsche Basketballspielerin
 Veronica Gaspar (* 1995), Skirennläuferin von den Amerikanischen Jungferninseln
 Vítor Gaspar (* 1960), portugiesischer Ökonom und Politiker

Siehe auch:
 Gaspard
 Gasper
 Kaspar
 Gašpar